Мощенська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Мощенська сільська рада — Волинська область, Ковельський район
 Мощенська сільська рада — Кіровоградська область, Гайворонський район
 Мощенська сільська рада — Чернігівська область, Городнянський район